Диндори:

 Диндори — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Диндори — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.